Alvis Stalwart – brytyjski wojskowy samochód ciężarowy
  – trzy okręty US Navy
  – dwa okręty Royal Australian Navy